KUW est un code, qui signifie :
 Koweït, selon la liste des codes pays du CIO
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Koweït a pour code alpha-3 KWT
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, le Koweït a pour code KWT
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Koweït a pour code alpha-3 KWT

Sigle de 3 caractères